Faido puede referirse a:
 Faido, comuna suiza del cantón de Tesino (en alemán Pfaid).
 Faido, concejo español del municipio de Peñacerrada.
 Faido, despoblado español en el Condado de Treviño.